60-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 2—3 февраля 1963 года на стадионе «Нюа Уллеви» в Гётеборге (Швеция).

Итоговое положение 

* NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1963
1963 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1963 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Спорт в Швеции в 1963 году
Чемпионаты Европы в 1963 году
Чемпионаты Европы в Швеции